Les Pleurobranchoidea sont une super-famille de mollusques opisthobranches, la seule de l'ordre des Pleurobranchomorpha.

Description et caractéristiques 

Les pleurobranches font partie des , ce qui signifie que ce sont des mollusques gastéropodes () sans coquille visible. Leur nom signifie , car l'unique branchie de ces animaux est située sur le flanc droit, juste derrière l'organe génital.

Liste des familles 
Selon  :
 famille Pleurobranchaeidae Pilsbry, 1896 -- 3 genres
 famille Pleurobranchidae Gray, 1827 -- 7 genres
 famille Quijotidae Ortea, Moro & Bacallado, 2016 -- 1 genre

Références taxinomiques

Notes et références